Пасажен:

 Пасажен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Пасажен — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.